A mágia színe, Terry Pratchett 1983-as regénye
 A mágia színe (2008) két részes brit fantasy sorozat, amit Terry Pratchett alkotott